

Sigle 
 Children of God  – Bambini di Dio, movimento religioso
 Coalition of Ordered Governments  – Coalizione dei Governi Ordinati nel videogioco Gears of War
 Code officiel géographique  – codice ufficiale geografico, nomenclatura ufficiale dei comuni francesi stabilita dall'Institut national de la statistique et des études économiques
 Course over ground  – Angolo di rotta di una imbarcazione

Codici 
 COG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Condoto (Colombia)
 COG – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Repubblica del Congo
 cog – codice ISO 639-3 della lingua chong

Cinema 
 C.O.G.  – film del 2013 diretto da Kyle Patrick Alvarez

Musica 
 Cog  – gruppo musicale australiano

Software 
 Cog  – software multimediale

Altro 
 Cog  – robot progettato dal Massachusetts Institute of Technology